Saragozza – città in Spagna, capoluogo dell'Aragona
Provincia di Saragozza – provincia spagnola in Aragona, con capoluogo Saragozza
Comarca di Saragozza – comarca spagnola in Aragona, con capoluogo Saragozza
Saragozza – frazione del comune italiano di Ripalta Arpina
Quartiere Saragozza – ex quartiere del comune di Bologna, confluito nel quartiere Porto-Saragozza

Pagine correlate 
Zaragoza (disambigua)